Le canal 3 en France désigne le troisième canal attribué à une chaîne de télévision diffusant sur le territoire français. Il est créé en 1972 avec le lancement de la Troisième chaîne couleur de l'ORTF. 

Le canal 3 actuel en France est, depuis 1992, France 3.

Historique

Troisième chaîne couleur de l'ORTF (1972-1975) 

La troisième chaîne couleur de l'ORTF est une chaîne de télévision généraliste française en couleur de l'Office de radiodiffusion télévision française, à vocation nationale et interrégionale, créée le  et diffusée jusqu'au .

France Régions 3 (1975-1992) 

France Régions 3, dont l'acronyme usuellement utilisé est FR3, est une société nationale de programme de télévision opérant une chaîne de télévision généraliste française de service public du même nom à vocation régionale qui succède le  à la troisième chaîne couleur de l'ORTF et est diffusée jusqu'au  où elle devient France 3.

France 3 (depuis 1992) 

France 3 est une chaîne de télévision généraliste française de service public à vocation régionale, qui succède à France Régions 3 le  et fait partie du groupe France Télévisions. Sa couleur d'identification au sein du groupe de télévision public est le bleu et se retrouve sur tout son habillage d'antenne.

Articles connexes 
 Canal 1 en France
 Canal 2 en France
 Canal 4 en France
 Canal 5 en France
 Canal 17 en France
 Liste des chaînes de télévision en France

France
3